Раис Нургалиевич Минниханов (; род. 8 июня 1961, Гороховое Поле, Сабинский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель, лесовод. Глава Сабинского района (1999—). Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники (2003).

Биография 
Раис Нургалиевич Минниханов родился 8 июня 1961 года в деревне Гороховое Поле Сабинского района Татарской АССР. Родители — Васига Мубаразяковна (род. 1931) и Нургали Минниханович Нургалиевы (1930—2001). Два брата: Рифкат (род. 1955), Рустам (род. 1957). Отец дружил с М. Ш. Шаймиевым, президентом Республики Татарстан, с чем в прессе связывали дальнейшее быстрое карьерное продвижение братьев Миннихановых.

В 1978 году несколько месяцев трудился рабочим Сабинского леспромхоза в посёлке  Сабинского района, после чего поступил в Марийский политехнический институт имени М. Горького, который окончил в 1983 году по специальности «лесное хозяйство» с квалификацией инженера лесного хозяйства. С 1983 года работал в Сабинском леспромхозе, сначала мастером лесозаготовок (1983—1984), затем помощником лесничего Сабабашского лесничества (1984). В 1984—1985 годах являлся директором Лубянского экспериментального лесопильно-деревообрабатывающего завода в селе Лубяны Кукморского района, в 1985—1986 годах — начальником Любянского лесопункта. С 1986 года вновь на работе в Сабинском леспромхозе, где был начальником отдела материально-технического снабжения, затем лесничим Мешабашского лесничества (1986—1990). Сменив своего отца, в 1990—1999 годах занимал пост директора Сабинского лесхоза Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан. Является автором трудов по ведению сельского хозяйства. В 2001 году получил учёную степень кандидата сельскохозяйственных наук.

В 1999—2004 годах был народным депутатом Государственного Совета Республики Татарстан II созыва от Сабинского районного административно-территориального избирательного округа № 55. 3 ноября 1999 года назначен на пост главы администрации Сабинского района и одновременно занял должность председателя районного Совета народных депутатов, которые занимал до 31 декабря 2005 года. С 1 января 2006 года — глава Сабинского муниципального района и председатель Совета Сабинского муниципального района. Является депутатом Совета Сабинского муниципального района от Сабинского избирательного округа № 2, членом партии «Единая Россия» и секретарём её отделения в муниципальном образовании. Социально-экономические показатели района за годы руководства Минниханова оцениваются как неутешительные.

Награды 
Российские
 Знак «Отличник народного образования Российской Федерации» (1995 год).
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009 год) — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Вручена президентом Республики Татарстан М. Ш. Шаймиевым на церемонии в президентском дворце.
 Другие медали, в том числе «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2002 год), «В память 1000-летия Казани» (2005 год).

Татарстанские
 Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2021 год) — за значительный вклад в социально-­экономическое развитие района и многолетнюю плодотворную работу. Вручён президентом Республики Татарстан Р. Н. Миннихановым на церемонии в президентском дворце.
 Медаль «За доблестный труд» (2011 год).
 Медаль «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» (2016 год) — за заслуги в повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления, достойный вклад в социально-экономическое развитие Сабинского муниципального района.
 Почётное звание «» (1997 год).
 Почётная грамота Республики Татарстан (2003 год), благодарность президента Республики Татарстан (2015, 2016 гг.).
 Государственная премия Республики Татарстан в области науки и техники (2003 год) — за работу «Разработка и широкое внедрение в производство прогрессивных, ресурсосберегающих способов рубки леса, организация глубокой переработки мягколиственной и мелкотоварной древесины, ускоренное воспроизводство еловой формации Сабинского лесхоза».

Личная жизнь 
Занимается автоспортом, имеет звание мастера спорта России. Жена — Гульсум Валиевна (род. 1963), специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и налогам Мешинского сельского исполнительного комитета, кавалер медали «За доблестный труд» (2018). Сыновья — Азат (род. 1985), Нияз (род. 1991). Будучи племянниками президента Татарстана, оба активно занимаются бизнесом, имеют доли в татарстанских компаниях различных сфер деятельности, от технического обслуживания транспорта и автоперевозок до управления недвижимостью и выращивания шампиньонов, причём ряд фирм базируется в районе, который возглавляет их отец.

Как депутат Мешинского сельского поселения, Азат Минниханов также занимает пост коммерческого директора фирмы «Сабинский лесхоз», которая в 2018 году была обвинена в картельном сговоре с компанией «Сабинские леса» по торгам в области создания лесонасаждений, и затем признана виновной по решению Федеральной антимонопольной службы. Нияз Минниханов женат на Сабине Сафиной, дочери Ленара Сафина. В связи с близостью к семье Миннихановых в прессе связывали его быстрый карьерный взлёт до министра транспорта, при том, что Нияз и Сабина Миннихановы владеют доходной компанией в области транспортных перевозок.

Избранная библиография

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники МарГТУ
Члены «Единой России»
Депутаты Государственного Совета Республики Татарстан
Главы районов России